Mistrzostwa Świata w Biegach na Nartorolkach odbyły się w dniach 24 - 27 września 2015 roku we włoskim Val di Fiemme. Rozegrane zostały cztery konkurencje wśród kobiet i cztery wśród mężczyzn.

Na dystansie 10 km. stylem dowolnym wśród kobiet najlepsza okazała się Szwedka Linn Sömskar, a wśród mężczyzn Włoch Maicol Rastelli. W sprincie wśród kobiet najlepsza okazała się Rosjanka Uljana Gawriłowa, natomiast wśród mężczyzn najszybszy był Włoch Emanuele Becchis. W sprincie drużynowym u kobiet najlepsza okazała się reprezentacja Szwecji, a u mężczyzn najlepsi byli Norwegowie. W ostatniej konkurencji tych mistrzostw - biegu na 19/25 km. stylem dowolnym, wśród kobiet najlepsza była Szwedka Marika Sundin, a wśród mężczyzn, złoty medal zdobył reprezentant Rosji Jewgienij Diemientjew.

Kobiety

10 km stylem klasycznym 
 Data: 24 września 2015

Sprint stylem dowolnym 
 Data: 25 września 2015

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 26 września 2015

19 km stylem dowolnym 
 Data: 27 września 2015

Mężczyźni

10 km stylem klasycznym 
 Data: 24 września 2015

Sprint stylem dowolnym 
 Data: 25 września 2015

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 26 września 2015

25 km stylem dowolnym 
 Data: 27 września 2015

Bibliografia 
 

2015 w biegach narciarskich
2015 we Włoszech
Zawody sportowe we Włoszech